

Шоркаси — присілок, Кримзарайкінське сільське поселення, Аліковський район, Чувашія
 Шоркаси — присілок, Чувасько-Сорминське сільське поселення, Аліковський район, Чувашія
 Шоркаси — присілок, Шумшеваське сільське поселення, Аліковський район, Чувашія
 Шоркаси — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Шоркаси — присілок, Ібресинський район, Чувашія
 Шоркаси — село, Канаський район, Чувашія
 Шоркаси — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Шоркаси — присілок, Чебоксарський район, Чувашія